Костов може да се отнася за:
 Владимир Костов (1932) – български журналист, писател, дисидент
 Георги Костов – няколко души с това име
 Димитър Костов – няколко души с това име
 Дончо Костов (1897-1949) – български учен (биолог, академик), политик (министър)
 Иван Костов – няколко души с това име
 Стефан Костов – няколко души с това име
 Трайчо Костов (1897-1949) – български политик (вицепремиер)
 Хари Костов (р. 1959) – политик от Република Македония